Diese Liste enthält alle offiziellen, von der FIFA anerkannten Spiele der nordirischen Fußballnationalmannschaft der Männer. Die Spiele der Gesamtirischen Fußballnationalmannschaft werden von der FIFA Nordirland zugerechnet.

Liste der Länderspiele 
Direkt zu Jahr: 1882 – 1890 – 1900 – 1910 – 1920 – 1930 – 1940 – 1950 – 1960 – 1970 – 1980 – 1990 – 2000 – 2010 – 2020

Statistik

Spielorte

Spielorte bei Heimspielen

Wettbewerbe

Länderspielbilanzen 

Legende:
 grüner Hintergrund = Bilanz positiv (Anzahl der Siege höher als die der Niederlagen)
 gelber Hintergrund = Bilanz ausgeglichen
 roter Hintergrund = Bilanz negativ (Anzahl der Niederlagen höher als die der Siege)

Weblinks 
 FIFA-Spiele und Ergebnisse von Nordirland

Einzelnachweise 

Nordirland
!Landerspiele